Рочдейл:

 Рочдейл — город в Великобритании, в графстве Большой Манчестер.
 Рочдейл — английский футбольный клуб из одноимённого города.
 Рочдельская улица -- улица в Москве, потерявшая старое имя, когда находящаяся здесь Трехгорная мануфактура взяла на вооружение кооперативные Rochdale Principles.